Контрольный номер Библиотеки Конгресса (, , первоначально — ; допускается — ) — контрольный номер Библиотеки Конгресса США, серийная система числовой (для изданий) или буквенно-цифровой (для персон и тем) каталогизации записей в Библиотеке Конгресса США, идентификатор базы данных и индикатор записи в американской национальной библиографии.

История применения 
Контрольная библиографическая нумерация в библиотеке введена с 1898 года,
первоначально аббревиатура LCCN обозначала номер карточки в Библиотеке Конгресса США. В настоящее время этот термин используется как код в картотеке Библиотеки Конгресса, наряду с другими кодами.

Контрольный номер является уникальным для каждого отдельного издания. Используется библиотеками мира для каталогизации всех выданных американских книг. Контрольный номер записывается в виде двузначного (для 1898—2000 годов) или четырёхзначного числа (начиная с 2001 года), обозначающего год издания, и шестизначным уникальным цифровым идентификатором (отчасти отделённым дефисом). Нули в начале идентификатора могут опускаться. Номера изданий 1898, 1899, 1900, 1998, 1999, 2000 годов различают только по размеру (в старых они короче).

Библиотекари всего мира используют этот идентификатор в процессе каталогизации большинства книг, которые известны в США. Это помогает сделать их доступными в Интернете и через другие средства массовой информации.

LCCN в системе библиокодификации

Ссылки 
 Structure of the LC Control Number (англ.)

Базы данных в США
Классификаторы
Библиотечные каталоги и классификаторы
Нормативный контроль
Библиотека Конгресса
Появились в 1898 году